Campea kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Ciampea (ort i Indonesien), Jawa Barat,

Italien 

 Campea (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso,

Portugal 

 Campeã, freguesia, Vila Real, Vila Real, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar